Открытый чемпионат Японии 2014 — это 42-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Токио, Япония, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2014 году турнир прошёл с 29 сентября по 5 октября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Хуан Мартин дель Потро
 Парный турнир —  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 7 представителей Топ-20 мирового рейтинга (четверо из них входили в число Топ-10). Первым номером посева стал Станислас Вавринка (№ 4 в мире на тот момент). Швейцарец в первом же раунде неожиданно уступил местному теннисисту Тацуме Ито, который попал в основную сетку, получив специальное приглашение от организаторов. Прошлогодний чемпион Хуан Мартин дель Потро не защищал свой титул, так как восстанавливался после операции на запястье. В итоге победителем турнира стал четвёртый номер посева Кэй Нисикори. Японец при поддержке своей местной публики в финале обыграл третьего номера на этом турнире канадца Милоша Раонича. Для Нисикори это победа стала уже второй в Токио, до этого на турнире он побеждал в 2012 году. Примечательно, что тогда он тоже обыграл в финале канадского теннисиста. Раонич же в целом сыграл уже третий финал подряд на этом турнире и каждый раз терпел в нём неудачу.

В мужском парном разряде первым номером посева стали лидеры мирового рейтинга Боб и Майк Брайаны. Братья неожиданно уступили на старте паре Михал Пшисенжний и Пьер-Юге Эрбер, которые попали на турнир в качестве Лаки-Лузеров. В итоге поляк и француз не ограничились этим выигрышем и удачно сыграли и в других матчах, выиграв к тому же четвёртую в полуфинале и вторую пару турнира в финале, завоевав титул победителей. Для обоих теннисистов этот успех стал дебютным на соревнованиях ассоциации.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Кэй Нисикори обыграл  Милоша Раонича со счётом 7-6(5), 4-6, 6-4.
 Нисикори выигрывает свой 4-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ж.-В. Тсонга
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=69
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= М. Пшисенжний
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Т. Даниэль
| RD1-score03-1=62
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Истомин
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Э. Роже
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1r
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ю. Мельцер
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Б. Томич
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= М. Раонич
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Р. Баутиста
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=67
| RD1-score09-3=1r
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ж. Симон
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ф. Дельбонис
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ж. Мюллер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Х. Мория
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Джонсон
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= М. Гранольерс
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Д. Феррер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=4

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= М. Пшисенжний
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Истомин
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ю. Мельцер
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= М. Раонич 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Ж. Симон
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ж. Мюллер
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=61
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Джонсон
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= М. Гранольерс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Д. Истомин
| RD3-score01-1=68
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= М. Раонич
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ж. Симон
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= С. Джонсон
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= М. Раонич
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Ж. Симон
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Михал Пшисенжний /  Пьер-Юг Эрбер''' обыграли  Ивана Додига /  Марсело Мело со счётом 6-3, 6-7(3), [10-5].
 Пшисенжний и Эрбер выигрывают свой дебютный за карьеру титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Японии

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 500

 Toray Pan Pacific Open 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Япония
Теннис
Сентябрь 2014 года
Октябрь 2014 года
2014